El término tesorillo puede referirse a:

Arqueología
Tesorillo de la Algaida, yacimiento arqueológico situado en el Pinar de la Algaida de la localidad española de Sanlúcar de Barrameda;
Tesorillo del Cabezo Redondo, es un hallazgo áureo hallado en la primavera de 1963 en el Cabezo Redondo, poblado argárico situado a 2 km de la ciudad de Villena (Alicante);
Tesorillo altomedieval de Ambojo, es un conjunto de monedas de época altomedieval que fue encontrado entre tumbas de lajas en la localidad de Pedreña, en el municipio de Marina de Cudeyo, Cantabria (España).
Tesorillo de Valera de Arriba, compuesto por monedas de plata data de la época post segunda guerra púnica, cercano al año 185 a. C., encontrado en Valeria, Cuenca (España).

Geografía
 En España:
 San Martín del Tesorillo, municipio de la provincia de Cádiz.
 Playa de Tesorillo, playa situada en Almuñécar, provincia de Granada.